Ада́м Бру́но У́лам () (, Львов, Польша — ) — американский советолог. Профессор истории, политических наук и государственного права Гарвардского университета, автор книги «Идеологии и иллюзии». Член Американского философского общества (1989).

Биография 
Адам Улам родился 8 апреля 1922 года в городе Львове (Польша) в еврейской семье. В 1939 году, после окончания средней школы, переехал в США, чтобы поступить в колледж. Это было за несколько дней до немецкого вторжения в Польшу. Вся его семья, за исключением его брата Станислава Улама, математика и участника Манхэттенского проекта, погибла в Холокосте. После того, как США вступили в войну, Адам попытался поступить на службу в армию, но получил отказ как «… имеющий родственников, проживающих на территории противника», а позже, после второй попытки, из-за близорукости.

Он учился в Брауновском университете, окончил его в 1943 году. В 1949 году стал гражданином США. С 1947 года преподавал историю СССР и России в Гарвардском университете. С 1959 года стал профессором в области истории, философии и политических наук. Преподавал историю и политические дисциплины. Был научным сотрудником в Центре международных исследований в Массачусетском технологическом институте (1953—1955). Стал советологом и одним из ведущих американских специалистов по истории СССР и российско (советско)-американским отношениям. В 1980 году был советником кандидата на пост президента США Р. Рейгана.

Умер от рака лёгких 28 марта 2000 года, в возрасте 77 лет.

Личная жизнь 
В 1963 году Адам Улам женился на Мэри Гамильтон (Molly) Burgwin. В браке у них было два сына, Александр и Иосиф. Супруги развелись в 1991 году, но вскоре вновь сошлись, когда Молли много сделала, для того, чтобы находиться рядом с мужем во время его болезни.

Работы (избранное) 
 Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia (1965)
 Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года. — Центрполиграф, 2004. — 512 с. — ISBN 5-9524-1112-6.
 Communists: The Intellectual and Political History of Communism
 Communists: The Story of Power and Lost Illusions, The (1992)
 Dangerous Relations: Soviet Union in World Politics, 1970—82 (1983)
 Expansion and Co-existence, The History of Soviet Foreign Policy, 1917—67 (1968)
 Fall of the American University (1972)
 A History of Soviet Russia (1997)
 In the Name of the People.
 Ideologies and Illusions: Revolutionary Thought from Herzen to Solzhenitsyn (1976)
 The Kirov Affair (1988) — роман.
 Lenin and the Bolsheviks.
 Patterns of Government, with Samuel H. Beer, Harry H. Eckstein, Herbert J. Spiro, and Nicholas Wahl (1958)
 Prophets and Conspirators in Prerevolutionary Russia.
 Rivals. America and Russia since World War II, The (1971)
 Russia’s Failed Revolutions.
 Stalin: The Man and His Era (1973)
 Titoism and the Cominform (1952)
 Understanding the Cold War: A Historian’s Personal Reflections — мемуары.
 Unfinished Revolution, The (1960)

Примечания 

Историки США
Специалисты по истории России
Советологи
Выпускники Брауновского университета
Родившиеся во Львове
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне
Иммигрировавшие в США из Польши
Умершие от рака лёгкого
Члены Американского философского общества
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Почётные доктора Брауновского университета